águafriense – abitanti di Água Fria de Goiás
águafriense – abitanti di Água Fria